Calomnion är ett släkte av bladmossor. Calomnion ingår i familjen Calomniaceae. 

Calomnion är enda släktet i familjen Calomniaceae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Egentliga bladmossor
Calomnion